Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2010 war die 22. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 31. Juli bis 10. August im Northwest Snooker Centre in Letterkenny im Norden der Republik Irland statt.

Der Engländer Sam Craigie wurde Weltmeister durch einen knappen 9:8-Sieg gegen den Chinesen Li Hang im Finale. Craigie bekam für den Sieg zusätzlich eine Tourcard für die Main-Tour-Saison 2011/12.

Modus 
Die 74 teilnehmenden Spieler wurden in 10 Gruppen mit sieben beziehungsweise acht Spielern aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die ersten Vier jeder Gruppe qualifizierten sich für das Hauptturnier. 16 Spieler trugen eine Vorrunde aus, die 8 Sieger spielten dann mit den übrigen 24 Spielern ein Top-32-Ausscheidungsturnier, bis der Weltmeister ermittelt war.

Runde 1 
Die Vorrunde wurde im Modus Best-of-7 gespielt.

Top 32 bis Finale

Century-Breaks

Quellen 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Irland
County Donegal